Andrej Tjibisov, ryska: Андрей Чибисов, född 26 februari 1993, är en rysk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Winnipeg Jets i National Hockey League (NHL) och spelar för Manitoba Moose i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för HK Jugra Chanty-Mansijsk, Ak Bars Kazan och Metallurg Magnitogorsk i Kontinental Hockey League (KHL); Rubin Tiumen och Bars Kazan i Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL) och Tjumenskij Legion i Molodjozjnaja chokkejnaja liga (MHL).

Tjibisov blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andrei Chibisov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andrei Chibisov hockey statistics and profile at hockeydb.com
Andrei Chibisov – player profile at The Hockey News

Ryska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2022
Män
Födda 1993
Levande personer
Personer från Prokopjevsk
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Rubin Tiumen
Spelare i Tjumenskij Legion
Spelare i HK Jugra Chanty-Mansijsk
Spelare i Ak Bars Kazan
Spelare i Bars Kazan
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i Winnipeg Jets
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Ryssland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022